Сергей Геннадьевич Лисенчук (; 6 января 1972, Киев, УССР, СССР) — украинский футбольный арбитр Первой национальной категории. Хобби — политика. Сын футболиста и тренера Геннадия Лисенчука

Судейская карьера 
 1996 год — арбитраж региональных соревнований любителей
 2000 год — арбитраж любительского чемпионата Украины
 2001 год — арбитраж матчей Второй лиги
 2004 год — арбитраж матчей Первой лиги
 2009 год — арбитраж матчей Премьер-лиги

В 2015 году в связи с семейными обстоятельствами принял решение завершить карьеру арбитра, обслужив 55 матчей в Премьер-лиге Украины

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Комитета Арбитров ФФУ

Футбольные судьи Украины